

Persone 
 Heidi Weng (1991) – sciatrice norvegese

Geografia

Austria 
 Weng – ex comune ora frazione di Goldegg, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Weng – frazione di Köstendorf, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Weng – frazione di Weng im Innkreis, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Weng – frazione di Werfenweng, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Weng im Gesäuse (già Weng bei Admont) – ex comune ora frazione di Admont, comune nel distretto di Liezen (Stiria)
 Weng im Innkreis – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania 
 Weng – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Weng – frazione di Bad Griesbach im Rottal, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)